Sorbas bezeichnet:

 Sorbas (Spanien), Gemeinde in Andalusien
 den Roman Alexis Sorbas
 die Verfilmung des Romans; siehe Alexis Sorbas (Film)
 Sorbas (Musical), das Musical zum Roman

Sorbas ist der Familienname folgender Personen:
 Elga Sorbas (1945–2018), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Zorbas